Mit Gößnitz-Geraer Eisenbahn wird bezeichnet

 die ehemalige private Gößnitz-Geraer Eisenbahn-Gesellschaft
 die Stammstrecke dieser Gesellschaft, siehe Bahnstrecke Gößnitz–Gera